Christmas Tree (CHRISTMAS EXEC) — одна из первых сетевых самовоспроизводящихся программ, которая парализовала работу частной почтовой сети IBM Vnet по всему миру 17 декабря 1987 года.

Программа была написана студентом университета Клаустал-Зеллерфилд (), ФРГ. Он заявил, что программа, написанная на языке REXX для VM/CMS, предназначалась для рассылки рождественских поздравлений его друзьям в университете. Первое известное заражение произошло в 13:00 GMT 9 декабря в Клаустал-Зеллерфилде (узел EARN DCZTU1).

Когда программа получала управление, она выводила вот такое поздравление:

                *
                *
               ***
              *****
             *******
            *********
          *************                A
             *******
           ***********                VERY
         ***************
       *******************            HAPPY
           ***********
         ***************            CHRISTMAS
       *******************
     ***********************         AND MY
         ***************
       *******************         BEST WISHES
     ***********************
   ***************************     FOR THE NEXT
             ******
             ******                    YEAR
             ******

См. также 
 История компьютерных вирусов

Ссылки 
  — описание и исходные коды некоторых самовоспроизводящихся программ,  Christmas Tree.

Компьютерные вирусы и сетевые черви